«Красные шипы» () — польский фильм 1976 года режиссёра Юлиана Дзедзины по роману Владислава Рымкевича «Время примирит, трава зарастёт».

Сюжет 
Действие фильма происходит в Лодзе, Царство Польское, в канун Революции 1905 года.
Стефан Войнич, потомок шляхетского рода, несмотря на свои благородные корни становится на сторону рабочих против эксплуатации промышленников и гнёта царизма, организует конспиративную работу, а затем стачку на заводе. В него влюблены две девушки: рабочая Манька и кузина Юлия. Обе женщины помогают перевязывать раненых при обороне завода от царских войск. Несмотря на поражение рабочих, Стефан не отказывается от борьбы.

В ролях 
В главных ролях:
 Ян Новицкий — Стефан Войнич
 Эмилия Краковская — Манька
 Барбара Вжесиньская — Юлия
 Станислав Яскевич — отец Юлии
 Владимир Ивашов — Владимир
В остальных ролях:

 Мечислав Хрыневич — Сулек
 Мария Клейдыш — Сулкова
 Мечислав Войт — Легарт
 Михал Павлицкий — Шнайдер
 Станислав Михальский — Лесневский
 Хенрик Биста — Розенблатт
 Ян Падковский — Коляса
 Зигмунт Хобот — художник
 Пётр Лысак — Камиль
 Болеслав Плотницкий — полковник
 Хенрик Махалица — директор гимназии
 Тадеуш Сомоги — адъютант
 Богдан Лысаковский — офицер
 Здзислав Шимборский — горожанин
 Анджей Хердер — викарий
 Ханна Скаржанка — княгиня
 Богуслав Сохнацкий — охотник
 Ирена Буравская — мать Томека
 Чеслав Пшибыла — служитель костёла
 Мирослав Шонерт — доктор
 Эугениуш Валашек — фабрикант
 Станислав Хеймбергер — лакей
 Юлиуш Любич-Лисовский — полковник царской армии
 Ян Пехоциньский — ''тюремный надзиратель

Фестивали и награды 
 1977 — Фестиваль польских художественных фильмов в Гданьске — приз за музыку.

Источники 
 Czerwone ciernie // Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
 Czerwone ciernie // FilmPolski
 Czerwone ciernie // Fototeka

Фильмы Польши 1976 года
Фильмы о революционерах
Фильмы о Первой русской революции